George Russell – politico e militare inglese
 George Russell, X duca di Bedford – politico inglese
 George Russell – pianista, compositore e teorico della musica statunitense
 George Russell – pilota automobilistico britannico